Larchamp (Mayenne)
Larchamp (Orne)